Brett Dier (°1990) is een Canadees acteur. In serie Jane the Virgin speelde hij van 2014 tot 2019 de rol van Michael Cordero Jr., de echtgenoot van Jane (Gina Rodriguez).

Externe links
  IMDB

Canadees televisieacteur